Буняковский — русская фамилия. Известные носители:

 Буняковский, Виктор Яковлевич (1804—1889) — российский математик, вице-президент академии наук в 1864—1889 годах.
 Буняковский, Всеволод Викторович (1875—1925) — российский военный деятель, генерал-майор, участник Белого движения на юге России.

См. также